

Luoghi 

 Scutari – città dell'Albania 
 Lago di Scutari (Liqeni i Shkodrës) – grande lago della penisola balcanica
 Sangiaccato di Scutari (Sanjak di Scutari) – provincia ottomana

 Scutari (Üsküdar) – distretto e comune soggetto al comune metropolitano di Istanbul nella parte asiatica della città, in Turchia
 Caserma Scutari oggi nota col nome di Caserma Selimiye  (Selimiye Kışlası) – caserma dell'esercito ottomano ubicata presso presso Scutari 

 Scutari – villaggio del comune romeno di Mileanca nel distretto di Botoșani

Persone 
 Donato Scutari – politico italiano
 Lia Scutari – cantante e attrice italiana
 Nicholas Scutari – politico statunitense